Plusieurs cathédrales ont été nommées cathédrale Saint-Gilles en l'honneur de saint Gilles l’Ermite :
 la cathédrale Saint-Gilles d'Édimbourg, au Royaume-Uni ;
 la cathédrale Saint-Gilles de Graz, en Autriche.

Voir aussi 
 
 
 Liste des cathédrales

Gilles
~